

Поняття 

 Бек (бей) — загальнотюркський титул, військове та адміністративне звання
 Бек — синонім захисника в спортивних іграх, наприклад, футболі
 Beck — міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Гюнтера Бека фон Маннагетта унд Лерхенау
 Beck — шведська екранізація декалогії, створеної авторами Май Шевалль і Пером Валее, з головним персонажем Мартіном Беком

 Бек — прізвище, розповсюджене в англомовних країнах, Данії, Німеччині

 Бек () — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн.